Забавник може да се односи на:

 Забавник (алманах)
 Забавник (магазин)
 Политикин Забавник